Villaturde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaturde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villaturde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar